Ашот Андраникович Сафарян (; род. 20 сентября 1954, Ереван) — армянский государственный деятель.

 1971 — окончил с золотой медалью среднюю школу, а в 1976 — с отличием окончил Ереванский политехнический институт, получив специальность электрика-инженера.
 1976—1977 — работал инженером-конструктором на Ереванском электротехническом заводе.
 1977—1980 — окончил в Москве ВНИИ электротехники, а в 1981 — защитил кандидатскую диссертацию.
 С 1980 — работал в Ереванском политехническом институте как старший лаборант, старший научный сотрудник, заведующий отделом научной лаборатории.
 1983—1984 — прошёл переквалификацию в высшей технической школе (Швейцария).
 1990—1991 — заместитель председателя в комитете государственной экономики Армении.
 1991—1997 — был министром промышленности Армении.

Министры Армении
Выпускники Национального политехнического университета Армении